Nectanébo est le nom porté par deux pharaons de la  :
 Nectanébo  ;
 Nectanébo , le petit-fils du précédent.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité